Reinders ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Reinders (* 1968), niederländischer Journalist 
 Angela Reinders (* 1965), deutsche Autorin 
 Berend Reinders (1825–1890), niederländischer Architekt 
 Carolien Driessen-Reinders (* 1968), niederländische Golfspielerin 
 Clemens Reinders (* 1962), deutscher Schriftsteller und Filmemacher
 Elmar Reinders (* 1992), niederländischer Radsportler
 Gé Reinders (* 1953), niederländischer Sänger 

 Günther Reinders (1944–2014), deutscher Fußballspieler
 Heinz Reinders (* 1972), deutscher Erziehungswissenschaftler
 Herman Reinders (Herman Bernard Reinders; * 1937), niederländischer Politiker 
 Ina Reinders (* 1979), deutsche Triathletin
 Kate Reinders (* 1980), US-amerikanische Sängerin und Schauspielerin
 Klaas Peter Reinders (1847–1879), deutscher Politiker (SPD)
 Mechthild Reinders (* 1959), deutsche Schauspielerin 
 Ralf Reinders (* 1948), deutsch-niederländischer Terrorist
 Uwe Reinders (* 1955), deutscher Fußballspieler und -trainer
 Vic Reinders (Mathieu Antoine Victor Reinders; 1888–1961), niederländischer Künstler 

Siehe auch:
 Reynders
 Reiners